Kris, férfinév, vö. Krisztián
Kris, indonéziai tőrtípus
Kris, roma választottbíróság